A Gramofone é uma gravadora situada na cidade de Curitiba, Brasil. A empresa é especializada em produtos (livros e cds) relacionados à cultura e na gravação de álbuns de MPB de diversos artistas.

Ligações externas
 Site oficial

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 1988